Spassk () è un toponimo russo che può indicare alcuni centri urbani:
Spassk: città della Russia della oblast' di Penza;
Spassk: insediamento di tipo urbano nella oblast' di Kemerovo;
Spassk-Dal'nij: città dell'estremo oriente russo, nel kraj Primorskij;
Spassk-Rjazanskij: città della Russia europea della oblast' di Rjazan'

Pagine correlate 

 Spasskij
 Spasskaja